Vitte bezeichnet:
 einen mittelalterlichen Handelsplatz für Heringe; siehe Markt#Geschichte und Witte (Fischverarbeitung)
 Vitte (Insel Hiddensee), Ortsteil der Gemeinde Insel Hiddensee
 MS Vitte, eine Fähre der Reederei Hiddensee GmbH, Tochtergesellschaft der Förde Reederei Seetouristik (FRS)
 Wicie (Darłowo), ein hinterpommersches Dorf in Polen
 Saint-Vitte, französische Gemeinde im Département Cher

Siehe auch: Vitt auf Rügen